Siegfried Minich (20 de abril de 1960) es un piloto de motociclismo austríaco, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1979 y 1988, casi siempre en categoría de 250cc.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Austria
Pilotos de 250 c.c.